JAE steht für:

 Atlanta Technology Park, IATA-Code des Flughafens in Georgia, USA
 Jade Cargo International, ICAO-Code der chinesischen Fluggesellschaft
 Japan Action Enterprise, ein japanisches Unternehmen
 Japan Aviation Electronics Industry, Ltd., ein japanisches Unternehmen u. a. mit Tochtergesellschaft in Mettmann 
 Jahresarbeitsentgelt, bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze kann ein Arbeitnehmer in die private Krankenversicherung wechseln
 Junta Autónoma de Estradas, die frühere Straßenbehörde in Portugal

Jae ist der Vorname oder Teil des Vornamens folgender Personen:
 Jae (Pornodarstellerin) (* 1973), österreichische Pornodarstellerin
 Jae (Autorin) (* 1978), Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Sandra Gerth
 Jae (Sängerin), südafrikanische Popsängerin
 An Jae-hyun (* 1999), südkoreanischer Tischtennisspieler
 Cho Jae-jin (* 1981), südkoreanischer Fußballspieler
 Jang Jae-ho (* 1986), südkoreanischer E-Sportler
 Jang Sun-jae (* 1984), südkoreanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Jo Jae-hyun (* 1965), südkoreanischer Schauspieler
 John A. Choi Jae-seon (1912–2008), römisch-katholischer Bischof des Bistums Pusan in Südkorea
 Kang Jae-won (* 1965), koreanischer Handballspieler und Handballtrainer
 Kwak Jae-yong (* 1959), südkoreanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kwon Jae-hwa (* 1937), koreanischer Taekwondo-Großmeister
 Lee Sung-jae (* 1970), südkoreanischer Schauspieler
 Lee Wong-jae (* 1986), südkoreanischer Radrennfahrer
 Lee Woon-jae (* 1973), südkoreanischer Fußballtorhüter
 Jae Millz (* 1983), US-amerikanischer Rapper
 Yoon Jae-young (* 1983), südkoreanischer Tischtennisspieler

Jae ist der Nachname folgender Personen:
 Jasmine Jae (* 1981), britische Pornodarstellerin

jae steht für:
 Yabem (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

JAE